Ambrozija je lahko:

Ambrozija (mitologija), v grški mitologiji hrana bogov na Olimpu
Ambrozija (rastlina), rod rastlin iz družine nebinovk